Luxor de Haan is een personage uit de televisie-jeugdserie SpangaS. Hij was te zien van 3 september 2007 t/m 20 mei 2011.

Luxor de Haan is een rustige doch energieke en zeer gewaardeerde jongen uit de onderbouw. Al straalt hij het niet altijd erg uit, Luxor staat sterk in zijn schoenen. Hij laat zich niet zomaar opzij zetten. Tenzij Luxor ergens een leuk meisje ziet, dan laat hij zich nog weleens dwingen dingen te doen waar hij niet helemaal achter staat. Zo sloot hij zich aan bij een groepje waarvan de leider niet bleek te zijn wie hij zei dat hij was: hij was een tijdje gothic en om stoer te doen voor een meisje uit de bovenbouw reed hij zelfs de auto van Miss Madge in de prak. Ondanks zulke nare onhandigheden wordt Luxor gezien als best te vertrouwen persoon.
In ieder schoolgebouw creëert Luxor zijn eigen hok. Zijn hok is een plekje voor zichzelf. Hij is zeer geïnteresseerd in architectuur en vliegtuigen, wat ook duidelijk tot uiting komt in het hok. In het tweede Spangalis vond Luxor ooit achter zijn hok nóg een verborgen ruimte. Het bleek een ruimte te zijn waar in de Tweede Wereldoorlog een Joodse familie ondergedoken had gezeten.

Gedurende de hele serie heeft Luxor een zwak voor Annabella. Onbewust doet hij veel meer voor haar dan hij wil. Hij is verliefd op haar, al kan hij zich hier moeilijk aan toegeven. In seizoen 4 wordt de liefde wederzijds en krijgen ze een relatie.

Vanaf seizoen 5 is hij in een nieuwe klas geplaatst op de dependance.

H